Все́волод Никола́евич Насо́нов () — советский учёный в области строительных конструкций. Главный редактор журнала «Строительная механика и расчёт сооружений», член Президиума Академии строительства и архитектуры СССР, директор ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, представитель СССР в комиссии ООН по строительству.

Биография 
Родился в семье учёного-зоолога, профессора Варшавского университета Николая Насонова и Екатерины Александровны ур. Корниловой (внучки героя Севастопольской обороны вице-адмирала Владимира Корнилова).

В 1906 году отец В. Н. Насонова избирается ординарным академиком Петербургской АН и вся семья переезжает в Санкт-Петербург. После революции 1917 года поступил в институт инженеров путей сообщения и окончил его в 1923 году (факультет мосты и тоннели).

В 1923—1924 годах работал на Ленинградской станции исследования мостов, где участвует в испытании значительного количества пролётных строений и в обработке результатов этих испытаний.

В 1924—1926 годах работал на строительстве зерновых элеваторов в Актюбинске, Оренбурге и Уфе, с 1926 года перешёл на проектную работу в Управление Пермской железной дороги в Свердловске по восстановлению и переустройству мостов, разрушенных в Гражданскую войну. Уже здесь начинает проявляться его стремление не идти на шаблонные решения, а искать новые более рациональные. Он разрабатывает ряд проектов восстановления железнодорожных мостов путём усиления и частичной замены элементов пролётных строений и создания новых устоев и быков; разрабатывает серию сборных железобетонных пролётных строений для железнодорожных мостов малых пролётов, проектирует косой железнодорожный городской железобетонный путепровод в Перми и железобетонный мост через реку Исеть на Сибирском тракте близ Свердловска.

В 1928—1929 годах работал в Уралгипромезе по проектированию промышленных зданий и сооружений, в 1929 году переходит на работу в Московский Промстройпроект в качестве руководителя проектированием промышленных объектов. Им лично и под его руководством разрабатываются проекты копрового цеха Магнитогорского металлургического комбината, паровозосборочного цеха Луганского паровозостроительного завода тяжёлого машиностроения и многие другие здания и сооружения.

В 1933 году получил предложение перейти на проектирование грандиозного здания Дворца Советов в качестве руководителя отдела металлокаркаса, что является логическим завершением всей предыдущей инженерной деятельности В. Н. Насонова и признанием его как инженера высшей квалификации.

Работа над проектом Дворца Советов продолжается до 1947 года за исключением периода 1941—1943 годов, когда В. Н. Насонов, находясь в эвакуации, руководит группой реконструкции и расширения Уральского алюминиевого завода в Каменск-Уральском.

В 1947—1951 годах руководил проектированием МГУ имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах; в 1951—1954 годах — проектированием высотного здания Дворца Культуры и Науки в Варшаве; в 1954—1955 годах — проектированием комплекса спортивных сооружений Большой спортивной арены в Лужниках.

Разработка каждого такого проекта сопровождается решением значительного количества новых вопросов — созданием новых материалов, новых конструкций, новых схем, новых устройств, новых методов расчёта. И все эти новые разработки могли дать результат только при их взаимной увязке, при учёте их взаимного влияния друг на друга. Необходимо было также выполнение многих научных исследований для проверки новых методов расчёта, новых видов конструкций и материалов.

В 1956—1963 годах — член Президиума академии строительства и архитектуры СССР и директор Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций (ЦНИИСК АС и А)
В 1963—1981 годах — директор ЦНИИСК Госстроя СССР. Одновременно В. Н. Насонов является главным редактором журнала «Строительная механика», активным членом Правления общества Германо-советской дружбы и культурных связей, представителем СССР в комиссии ООН по строительству.

Умер 25 июля 1987 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1959) — за решение крупной градостроительной задачи скоростной реконструкции и благоустройства района Лужников города Москвы и создание комплекса спортивных сооружений Центрального стадиона имени В. И. Ленина
 Сталинская премия второй степени (1949) — за разработку конструкции 32-, 26- и 20-этажных зданий, строящихся в Москве
 орден Красной Звезды
 два ордена Трудового Красного Знамени
 медали.
 орден Возрождения Польши () за строительство Дворца Культуры и Науки в Варшаве (1955).

Семья 
 отец — Насонов, Николай Викторович, (1855—1939) — зоолог, профессор Варшавского университета по кафедре зоологии. В 1906 году избран ординарным академиком (член-корреспондент c 1897). Был директором зоологического музея Императорской Академии Наук (1906—1921), лаборатории экспериментальной зоологии АН СССР (1921—1931) и лаборатории Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (1934—1939).
 мать — Екатерина Александровна Насонова (урожд. Корнилова), (1870—1954).
 жена — Насонова Зоя Сергеевна (урожд. Тетерина) (1911—1985), инженер, сестра известного футболиста и тренера Виктора Тетерина.
 сестра — Нина (Антонина) Николаевна Сеземан-Клепинина (урожд. Насонова) (1894—1941) — искусствовед, выпускница Смольного, внучатая племянница вице-адмирала героя Севастопольской обороны В. А. Корнилова. В 20-х годах жила в Париже, где её семья дружила с семьёй Эфронов-Цветаевых, с которой они месте в 1937 году бежали в СССР. В ночь с 6 на 7 ноября 1939 года Нина Николаевна была арестована НКВД в Москве, на Пятницкой, д.12, в доме своего отца, куда она приехала с дочерью Софьей. В ту же ночь, в Москве, на Садово-Триумфальной, был арестован старший сын Нины Николаевны от первого брака — Алексей Васильевич Сеземан. 28 июля 1941 года в пересыльной орловской тюрьме как французских шпионов «расстреляли групповым расстрелом» супругов Нину Николаевну и Николая Андреевича Клепининых, С. Я. Эфрона и Эмилию Литауэр.
 брат — Дмитрий Николаевич Насонов (1895—1957), — русский советский цитофизиолог. Член-корреспондент АН СССР (1943). Академик АМН СССР (1945). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).
 брат — Арсений Николаевич Насонов (1898—1965), — русский советский историк, археограф, источниковед, историко-географ. Доктор исторических наук (1944).
 племянница: Софья Николаевна Клепинина (1927—2000) — журналистка, научный сотрудник Музея-квартиры М. Цветаевой в Болшеве.

Примечания

Ссылки 
 Надгробие на могиле В. Н. Насонова на Новодевичьем кладбище в Москве
 Статья в энциклопедии «Всемирная история»

Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Инженеры СССР
Конструкторы СССР
Строители СССР
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище